Си́ся — просторечное название женской груди.
 Сися́ (Наньян) (西峡) — уезд городского округа Наньян провинции Хэнань (КНР).
 Сися́ (Иньчуань) (西夏) — район городского подчинения городского округа Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района (КНР).

См. также 
 Си Ся — государство тангутов, существовавшее в XI—XIII веках на территории современного Нинся-Хуэйского автономного района КНР
 Сисян
 Сисянь